Stanisław Sławski (1841–1913) – polski prawnik
 Stanisław Sławski (1881–1943) – polski prawnik